Dom Lara — distrito do município brasileiro de Caratinga, estado de Minas Gerais
 José Maria Parreira Lara — bispo católico, conhecido como Dom Lara
 Lélis Lara — bispo católico, conhecido como Dom Lara

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos